Рейс 759 может иметь следующие значения:
 Рейс 759 Pan American
 Рейс 759 Air Canada